Deogarh oder Devgarh (; „Götterfestung“ oder „Götterfels“) ist der Name mehrerer Orte in Indien:

Orte
 Deogarh (Madhya Pradesh), Bundesstaat Madhya Pradesh
 Devgarh (Rajasthan), Bundesstaat Rajasthan
 Deogarh (Uttar Pradesh), Bundesstaat Uttar Pradesh
 Deogarh (Odisha), Bundesstaat Odisha

Distrikte
 Deogarh (Distrikt), Distrikt im Bundesstaat Odisha

Siehe auch
 Deoghar, Ort im Bundesstaat Jharkhand
 Deoghar (Distrikt), Distrikt im Bundesstaat Jharkhand